Poldark peut faire référence à :
 Poldark, série de romans de Winston Graham publiée entre 1945 et 2002 et été adaptée à trois reprises à la télévision :
 , série télévisée britannique diffusée entre 1975 et 1977 sur BBC1 ;
 Poldark, téléfilm de Richard Laxton réalisé en 1996 ;
 Poldark, série télévisée britannique diffusée depuis 2015 sur BBC One.